Аркада́кский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — город Аркадак.

География 
Расположен на западе Правобережья, в среднем течении реки Хопёр на Окско-Донской равнине с высотами от 115 до 230 м. Территория района — 2,2 тыс. км².

По территории района протекает также левый приток Хопра — река Большой Аркадак, вбирающая в себя справа у села Крутец реку Малый Аркадак, у села Подгорное — реку Кистендей, и впадающая в Хопёр возле районного центра.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Аркадакской волости Балашовского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края (5 декабря 1936 года Саратовский край в связи с выходом из его состава АССР Немцев Поволжья был преобразован в Саратовскую область).

С 6 января 1954 года по 19 ноября 1957 года район входил в состав Балашовской области.

30 сентября 1958 года в состав района вошли части территории упразднённых Кистендейского и Салтыковского районов, а 19 мая 1960 года — часть территории упразднённого Ново-Покровского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Аркадак) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Аркадакский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в новообразованном муниципальном районе были созданы 1 городское и 6 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Аркадакском районе 58 населённых пунктов, в том числе 57 сельских и 1 город.

 Упразднённые населённые пункты
 1999 г. — деревни Козловка и Ходаковка.
 2001 г. — поселок Духовое.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, выращивается сахарная свёкла, подсолнечник, зерновые. Основные предприятия: государственная сельскохозяйственная опытная станция, ликёро-водочный завод.

Транспорт 
 железнодорожная станция — в городе Аркадак.
 протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 241,3 км, дорожная сеть имеет радиальный характер с центром в городе Аркадак.

Достопримечательности 
 заказник, где водятся речные бобры, выхухоль и водоплавающая птица, а в лесах — лоси, зайцы.

Примечания

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Аркадакского муниципального района
 Сведения на сайте областной администрации